Bitwa pod Lidą (23 III 1919)
 Bitwa pod Lidą (16–17 IV 1919)
 Bitwa pod Lidą (17–18 VII 1920) 
 Bitwa pod Lidą (28–29 IX 1920)